Alfred Zefi – calciatore albanese
 Loredana Zefi Aliu, nota come Loredana – rapper svizzera